Periploma är ett släkte av musslor. Periploma ingår i familjen Periplomatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Periploma